Veliko Polje – wieś w Chorwacji
 Veliko Polje – wieś w Słowenii